Bostongurka (Schwedisch für „Boston-Gurke“) ist eine Variante von Gewürzgurken, bei der kleingehackte Gurkenstücke mit Gewürzen wie etwa Paprika und Senfkörnern eingelegt werden. Bostongurka ist eine der bekanntesten Gewürzgurkenzubereitungen in Schweden. 

Bostongurka wurde vom schwedischen Unternehmen AB Felix nach ungarischem Rezept entwickelt. Ursprünglich wurde eine Verwendungsmöglichkeit gesucht, um die bei der Herstellung von geschnittenen Gewürzgurken anfallenden unverkäuflichen Gurkenstücke zu verwerten. Bostongurka ist eine eingetragene Marke der Procordia-Gruppe. 

Weder die Zutaten noch die Art der Zubereitung stehen im Zusammenhang mit der amerikanischen Stadt Boston. Lediglich durch die ursprünglich gedachte Verwendung als Fast-Food-Zusatz kam die Assoziation mit den USA zustande.

Schwedische Küche
Gemüseprodukt